Shriners или A.A.O.N.M.S. ( — Древний арабский орден дворян тайного святилища) является североамериканским парамасонским обществом, основанным Уолтером Флемингом и Уильямом Ж. Флоренсом в Нью-Йорке в 1870 году.

В Орден принимают только масонов, достигших третьей степени (мастер-масон). Орден насчитывает в своих рядах около 350 000 членов во всём мире. Орден имеет около 195 храмов в США, Канаде, Бразилии, Мексике и Панаме, а также на Филиппинах, в Пуэрто-Рико, Европе, Австралии.

История 

История ордена начинается тогда, когда Уильям Жермин Флоренс был приглашён на вечеринку организованную в Марселе арабским дипломатом. Происходившее на вечеринке было так организовано, что напоминало собрание членов тайного общества. Флоренс оставался под впечатлением от увиденного на вечеринке, после чего и предложил своему другу Уолтеру Флемингу организовать некое общество на основе арабского шоу увиденного на вечеринке. Этот эпизод считается отправной точкой в основании ордена.

Таким образом, группа начала действовать в рамках восточного обряда, с отсылкой на произведение Тысяча и одна ночь, и вдохновленная суфийской мистикой. Храм получил новое название — «мечеть». Почётные степени стали именоваться, как Прославленный первосвященник и пророк.

Членство 
Несмотря на арабскую тему, в ордене утверждали, что не имеют никакой связи с исламом. Орден организован, как братская парамасонская организация члены которой должны быть мастерами масонами и должны исповедовать веру в Высшую Сущность.

До реформы ордена в 2000 году, члены ордена должны были иметь 32° Древнего и принятого шотландского устава или 12° Йоркского устава. В результате реформы условия для членства упростились, и теперь членом ордена может стать любой мастер масон.

Облачение и общественные мероприятия 

Shriners часто одеты в одежду арабского стиля и носят фески. Кроме того, Shriners помогают организовывать и проводить банкет при вручении премии Оскар в честь голливудских звёзд. Но это не является столь значимым в деятельности ордена.

Благотворительность 
В 1920 году в Портленде, штат Орегон, состоялась имперская сессия Шрайнеров. В ходе этой сессии члены организации единогласно приняли резолюцию о том, что в то время было названо системой госпиталей Шрайнеров для детей калек. Первая больница в системе открылась в 1922 году в Шривпорте, штат Луизиана. Она обеспечивала педиатрическую и ортопедическую помощь. Ортопедическое направление было выбрано из-за эпидемии полиомиелита, бушевавшей в то время в США.

В 1962 году Шрайнеры Северной Америки выделили 10 млн дол. США на создание трёх больниц, которые специализировались на лечении и реабилитации детей с ожогами. Посетив 21 университетское медицинское учреждение, было принято решение о создании своей первой педиатрической больницы для ожогов в университетском городке Медицинского отделения Университета Техаса в Галвестоне, штат Техас.

В 1994 году «Хроника филантропии», отраслевая публикация, опубликовала результаты крупнейшего исследования популярности и авторитета благотворительной и некоммерческой организации. Исследование показало, что больницы Шрайнеров были признаны 9-й «самой популярной благотворительной некоммерческой организацией в Америке» из более чем 100 благотворительных организаций, исследованных 40 % американцев в возрасте 12 лет и выше, выбравших «Love» и «Like A Lot» для Госпиталей Шрайнеров.

Больницы лечили бесплатно более 100 000 пациентов в 2006 году. В 2008 году общий бюджет на данную благотворительную деятельность составил 826 миллионов долларов.

В 2009 году, несмотря на сокращение финансирования с 8 до 5 миллиардов долларов из-за экономического кризиса, Дуглас Максвелл, генеральный директор больницы, сказал, что он и другие Шрайнеры уверены, что больничная система сможет оставаться платежеспособной в долгосрочном плане. В июле 2009 года Максвелл заявил, что некоторые из объектов могут стать амбулаторными хирургическими центрами и впервые начнут принимать оплату через страховки (за большую часть оказанной помощи), впервые за 87-летнюю историю больниц. Максвелл сказал, что дети, страдающие ожогами, ортопедическими состояниями, повреждениями спинного мозга и расщелинами нёба, будут по-прежнему беззаботно обращаться с их семьями. Больницы Шрайнеров также предоставляют бесплатную помощь детям без страховки и берут на себя все затраты, которые не покрываются страховками.

В мае 2015 года Больницы Шрайнеры для детей стали членом сети Mayo Clinic Care Network, национальной сети организаций, с целью улучшения обслуживания пациентов и их семей с помощью сотрудничества с врачами из большой сети.

Правила для всех больниц Шрайнеров являются простыми и точными: любой ребенок в возрасте до 18 лет может быть госпитализирован, если по мнению врачей ребёнку можно помочь. Шранейры не предъявляют никаких требований к религии и национальности, детей на лечение привозят со всех концов света. Лечение, перелёт для пациента и одного сопровождающего, и даже проживание, оплачивают эти великодушные чудаки в красных фесках.

Известные члены Shriners 

 Базз Олдрин
 Эрнест Боргнайн
 Джеральд Рудольф Форд
 Кларк Гейбл
 Барри Моррис Голдуотер
 Уоррен Гардинг
 Джон Эдгар Гувер
 Хьюберт Хорейшо Хамфри
 Крис Кристофферсон
 Гарольд Ллойд
 Дуглас Макартур
 Джордж Макговерн
 Оди Мёрфи
 Арнольд Палмер
 Абелардо Родригес
 Джек Кемп
 Уилл Роджерс
 Франклин Рузвельт
 Стром Тэрмонд
 Гарри Трумэн
 Джордж Уоллес
 Эрл Уоррен
 Джон Уэйн
 Рой Роджерс

См. также 
 Парамасонство
 Орден Де Моле
 Орден Восточной звезды
 Орден Золотой цепи

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Shriners
 Shriners Больница для детей — официальный сайт
 Быть Shriners сегодня

Парамасонство
Организации, основанные в 1870 году